Серафи́мовское — село в составе Арзгирского района (муниципального округа) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 153 км.

Расстояние до районного центра: 29 км.

История 
Дата основания: 1906 год.

На 1 января 1983 года являлось административным центром Серафимовского сельсовета.

До 16 марта 2020 года село образовывало упразднённое сельское поселение село Серафимовское.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Органы власти 
 Совет муниципального образования села Серафимовского, состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах по одномандатным избирательным округам. Глава поселения — Наталья Николаевна Ткаченко
 Администрация сельского поселения села Серафимовского

Инфраструктура 
 Администрация муниципального образования села Серафимовского
 Центр культуры и досуга
 Общественное открытое кладбище площадью 43222 м²

Образование 
 Детский сад № 10
 Средняя общеобразовательная школа № 6

Предприятия 
 Сельскохозяйственное предприятие «Серафимовский» (95 работников)

Памятники 
 Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы гражданской и Великой отечественной войн. 1966 год
 Обелиск Ю. А. Гагарину. 1968 год
 24 ноября 2016 года, в рамках проекта «Вернуть достоинство» Российского еврейского конгресса и Центра «Холокост», в Серафимовском был открыт памятник жертвам Холокоста.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Арзгирского района
Упразднённые муниципальные образования Арзгирского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году